Ih steht als Abkürzung für:
 Industriestunde, siehe Industrieminute

IH steht als Abkürzung für:
 Inhibiting-Hormone, Neurohormone
 Inside Height, englisch für Lichte Höhe

 International Harvester, ehemaliger US-amerikanischer Landmaschinenhersteller
 Interrupt Handler, englisch für Unterbrechungsroutine
 Interstate Highway, Fernstraßennetz in den USA
 Kfz-Kennzeichen, Griechenland: Athen

I.H. steht als Abkürzung für:
 Ihre Hochwohlgeboren, frühere schriftliche Adressierung an weibliche Personen

i. H. steht als Abkürzung für:
im Hochschuldienst (einer Amtsbezeichnung folgend)

IH